Het woord radix komt uit het Latijn en betekent letterlijk wortel.

 wortel (plant)
 Radix (slak), een poelslakkengeslacht uit de familie van de poelslakken
 radix (taalkunde), de kleinste betekenisvolle eenheid in een taal
 grondtal van een talstelsel of een berekening in de wiskunde
 Radix sort, een sorteeralgoritme
 Radix (tijdschrift), een tijdschrift
 Rapid Application Development (RAD), een softwareontwikkelpakket; de versie van once:technologies wordt once:radix genoemd
 geboortehoroscoop; radix of geboortehoroscoop is de basis van de westerse astrologie

Zie ook 
 O Radix Jesse, een koorwerk van Herman Strategier
 Radix sort, een sorteeralgoritme voor (bijvoorbeeld) vijfcijferige getallen of vergelijkbare verzamelingen

Latijn